

Сонали — село, Каратобинський район, Західноказахстанська область
 Сонали — село, Нуринський район, Карагандинська область
 Сонали — село, Сарикольський район, Костанайська область